Националният отбор по футбол на Уелс представява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Футболната асоциация на Уелс.

Капитани 
 Невил Саутхал
 Гари Спийд
 Питър Никъсъл
 Ашли Уилиамс
Гарет Бейл

Треньори 

 Джими Мърфи (1958)
 Дейв Боуен (1964 – 1974)
 Майк Смит (1974 – 1979)
 Майк Ингланд (1979 – 1987)
 Тери Йорат (1988 – 1993)
 Джон Тошак (1994)
 Майк Смит (1994 – 1995)
 Боби Гулд (1995 – 1999)
 Марк Хюз (1999 – 2004)
 Джон Тошак (2004 – 2010)
 Браян Топтейлър (2010)
Гари Спийд (2010 – 2011)
Крис Колмън (2012 – 2017)
Райън Гигс ( 2018 – )
Роб Пейдж (2020 – )

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Менажери

България – Уелс 

 

Уелс